Realize signifie réaliser et peut désigner :

Musique

Album 

 , album de Karsh Kale sorti le .

Chanson 

 , chanson de Melody, figurant sur l'album Be as One sorti le  ;

 , chanson de Colbie Caillat, figurant sur l'album Coco sorti le  ;
 , chanson de Nami Tamaki, figurant sur l'album Greeting sorti le  ;
 ,  chanson de X-Wife, figurant sur l'album Side Effects sorti le  ;
 , chanson de Screaming Jets, figurant sur l'album Scam sorti le  ;

Voir aussi